FIG – Międzynarodowa Federacja Geodetów, fr. La Fédération Internationale des Géomètres
 FIG – Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna, fr. La Fédération Internationale de Gymnastique
 FIG – Włoska Federacja Golfa, wł. Federazione Italiana Golf
 FIG – kod IATA portu Fria w mieście Fria, w Gwinei

Zobacz też 
 Xfig